Behaviour Interactive — независимая канадская компания, специализирующаяся на разработке компьютерных игр. Основана в 1992 году. Штаб-квартира расположена в Канаде, в городе Монреаль. Два дополнительных офиса компании находятся в городах: Квебек (Канада) и Сантьяго (Чили)..

Общая информация 
С момента создания студия выпустила 120 игр на различных платформах. Компания работает с ведущими издателями игровой индустрии: Activision, Bethesda, Electronic Arts, Konami и другие. С 2006 года по 2008 год студия входила одновременно в два списка ведущих компаний: Deloitte Technology Fast 50™ и Canada’s 50 Best Managed Companies™.

До 2010 года студия называлась Artificial Mind and Movement (A2M).

Разработанные игры

Artificial Mind & Movement

Behaviour Interactive

Примечания

Ссылки 
 

Независимые разработчики компьютерных игр
Производители компьютерных игр Канады
Производители компьютерных игр по алфавиту
Компании Монреаля